Sturgis puede referirse a varias localidades:
En Estados Unidos
Sturgis (Kentucky)
Sturgis (Míchigan)
Sturgis (Misisipi)
Sturgis (Dakota del Sur)

En Canadá
Sturgis (Canadá)